The Best of Judas Priest е компилационен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Издаден без съгласието на групата.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали, хармоника
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара, бек вокали
 Йън Хил – бас
 Алън Муур – барабани
 Джон Хинч – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1978 година
Компилации